Джеймс Дуглас: Дуглас, Джеймс, 5-й лорд Дуглас (1286—1330) — шотландский полководец, соратник короля Шотландии Роберта I Брюса.
 Дуглас, Джеймс, 2-й граф Дуглас (1358—1388) — шотландский барон, участник битвы при Оттерберне.
 Дуглас, Джеймс, 7-й граф Дуглас (ум. 1440) — шотландский барон, участник междоусобных войн в Шотландии в период малолетства короля Якова II.
 Дуглас, Джеймс, 3-й граф Ангус (1426—1446) — шотландский аристократ, 3-й граф Ангус, лорд Лиддесдейл и Джедборо.
 Дуглас, Джеймс, 9-й граф Дуглас (ум. 1488) — последний граф Дуглас, руководитель мятежа против короля Шотландии Якова II;
 Дуглас, Джеймс, 4-й граф Мортон (1525—1581) — регент Шотландии в период малолетства короля Якова VI.
 Дуглас, Джеймс, 2-й маркиз Дуглас (1646—1700) — шотландский аристократ и пэр, 2-й маркиз Дуглас.
 Дуглас, Джеймс, 14-й граф Мортон (1702—1768) — пэр Шотландии, президент Королевского общества (1764—1768).
 Даглас, Джеймс Бастер (род. 1960) — американский профессиональный боксёр, чемпион мира в тяжёлом весе.
 Дуглас, Джеймс (1803—1877) — губернатор острова Ванкувер.
 Джеймс Дуглас (род. 1937) — американский писатель, христианский богослов и гражданский активист.